

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 South Park –  distretto della Downtown di Los Angeles, California
 South Park – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 South Park – census-designated place della Contea di Teton, Wyoming

Televisione 
 South Park – serie televisiva animata

Videogiochi
 South Park – videogioco basato sulle prime due stagioni dell'omonima serie televisiva animata.